Goodbye Kitty (Adeus Kitty: em português) é uma série de humor negro.

Sinopse 
A história é sobre um gato branco que é o queridinho de uma menina de 5 anos, o que vai causar grande inveja a um gato preto, que é o animal de estimação outra menina, de modo que cada capítulo é o assassinato gato preto gato branco, com "Goodbye Kitty", mas falha, causando sua própria morte.

Personagens 
Gatinho branco
Gato Preto
Menina

Episódios 

Goodbye Kitty tem 1 temporada com 10 episódios.

Ver também 

Dick Figures

Desenhos animados dos Estados Unidos
Desenhos animados da década de 2010
Programas de televisão que estrearam em 2011